Paillard ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Paillard (1923–2004), Schweizer Architekt
 Ernest Paillard (1851–1922), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Georges Paillard (1904–1998), französischer Radrennfahrer
 Jean-François Paillard (1928–2013), französischer Dirigent
 Jean Saint-Fort Paillard (1913–1990), französischer Dressurreiter 
 Léon Saint-Fort Paillard (1879–1928), französischer Dressurreiter 
 Moïse Paillard (1753–1830), Schweizer Unternehmer, Erfinder und Beamter
 Océane Paillard (* 2000), französische Skispringerin

Paillard bezeichnet:
 Paillard SA (bis 1920 E. Paillard & Cie.), Schweizer Unternehmen
 Paillard-Bolex, Schweizer Kamerahersteller
 Paillard (Fleisch), dünn plattiertes Fleisch vom Rind, vom Kalb oder von Geflügel